Critobul, filòsof grec 
 Critobul de Làmpsac ambaixador del rei dels odrisis Cersobleptes I 
 Critobul, metge grec